Hundertjährig steht für:
 Lebensalter von über 100 Jahren, siehe Hundertjähriger
 Hundertjähriger Kalender
 Hundertjähriger Krieg (1337–1453)
 Zweiter Hundertjähriger Krieg (1689–1815)

Siehe auch:
 Centennial
 Hundert Jahre